

Teatro
 Hindle Wakes – pièce teatrale del commediografo britannico Stanley Houghton

Cinema 
 Hindle Wakes – film del 1918 diretto da Maurice Elvey
 Hindle Wakes – film del 1927 diretto da Maurice Elvey
 Hindle Wakes – film del 1931 diretto da Victor Saville

Televisione
 Hindle Wakes – film per la televisione del 1976 diretto da June Howson e Laurence Olivier